John Fane kan syfta på bland andra:

* John Fane, 7:e earl av Westmorland (1685–1762), brittisk peer
 John Fane, 9:e earl av Westmorland (1728–1774), brittisk peer 
 John Fane, 10:e earl av Westmorland (1759–1841), brittisk peer
 John Fane, 11:e earl av Westmorland (1784–1859), brittisk peer